Příjmení Blücher:
Gebhard Leberecht von Blücher (1742–1819), pruský maršál
Franz Blücher (1896–1959), politik
Heinrich Blücher (1899–1970), filosof
Vasilij Konstantinovič Bljucher (1899–1938), sovětský maršál (pojmenován po pruském maršálovi)
Erik Blücher (* 1953), vyhoštěný norský pravicový aktivista

Lodě se jménem Blücher (po Gebhardu von Blücherovi):
SMS Blücher (korveta), cvičná korveta německého námořnictva
Blücher (parník), parník z roku 1901 
SMS Blücher, prvoválečný pancéřový křižník
Blücher (1935), druhoválečný těžký křižník

Stavby:

 Blücherův palác v Opavě
 Blücherův dvůr u Bílova